Auf dem Berge ist Name oder Beiname von
 Samtgemeinde Auf dem Berge, ehemaliger Gemeindeverband im Landkreis Gandersheim in Niedersachsen 
 St. Georg auf dem Berge, Kirche in Ratzeburg 
 Stift auf dem Berge, ehemaliges Kloster in Herford
 Kloster Berge Johannes der Täufer auf dem Berge, ehemaliges Kloster bei Magdeburg

Siehe auch:
 Auf dem Berg
 Schnee auf dem Berge
 Stadt auf dem Berge
 Auf dem Berge, da wehet der Wind
 Aufderhöhe
 Unsere Liebe Frau auf dem Berge Karmel